Бока де Перо има више значења:

 Бока де Перо (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бока де Перо (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику